Džon Rols (, rođen 4. maja 1972) novozelandski je glumac engleskog porijekla.

Biografija 
Džon Rols se rodio u Velikoj Britaniji, ali je već sa šest godina otišao sa porodicom na Novi Zeland.

Filmografija 

|-
| 2006. || So || -{Salt}- || Džon || 
|- 
| 2007. || 30 dana noći || -{30 Days of Night}- || Zurijal || 
|-
| 2008. || Legenda o tražiocu || -{Legend of the Seeker}- || Dejvid Lang || 
|-
| 2009. || Hrabri magarac || -{Brave Donkey}- || čovjek na benzinskoj pumpi || 
|-
| 2010. || Spartak: Rat prokletih || -{Spartacus: War of the Damned}- || Bajco || 
|-
| 2010. || Ratnikov put || -{The Warrior's Way}- || pakleni jahač || 
|-
| 2012. || Hobit: Neočekivano putovanje || -{The Hobbit: An Unxpected Journey}- || Jazneg || 
|-
| 2013. || Plava ruža || -{The Blue Rose}- || Karl Viliers/momak sa tetovažom na vratu || 
|-
|}

Reference

Spoljašnje veze 
 
 

Рођени 1972.
Новозеландски глумци
Енглески глумци
Британски глумци
Британци на Новом Зеланду
Глумци у филмској трилогији Хобит